El término Kliuchevói  puede referirse a:

Kliuchevói (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Kliuchevói (Jabárovsk), localidad del krai de Jabárovsk, en Rusia.
Kliuchevói (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kliuchevói (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Kliuchevói (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.